Перехватчик:
 Перехватчик — один из типов военных самолётов.
 Перехватчик — в программировании один из видов обработчиков событий или сигналов.

См. также 
 Перехват